James Smith (politicus) (1719-1806), een van de ondertekenaars van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring
 James Smith, Brits zanger van de band Hadouken!
 James Smith, gitarist van de Amerikaanse band Underoath
 James Leonard Brierley Smith, Zuid-Afrikaans ichtyoloog
 James Skivring Smith, president van Liberia
 James Todd Smith, echte naam van de Amerikaanse rapper LL Cool J
 James Francis Smith, een Amerikaanse gouverneur-generaal van de Filipijnen
 James Smith (voetballer, 1947), een Schots voetballer
 James Smith (bokser), Amerikaans bokser
 James Smith (zeiler), Amerikaans zeiler